

Lokalizacje

Austria 
 Weiler – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Feldkirch

Luksemburg 
 Weiler – miejscowość
 Weiler-la-Tour – miejscowość

Niemcy 
 Weiler – dzielnica Schorndorfu
 Weiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell
 Weiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz
 Weiler bei Bingen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen
 Weiler bei Monzingen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Weiler-Simmerberg – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Lindau (Bodensee)

Osoby 
 Barbara Weiler – niemiecka polityk
 Hans Weiler – niemiecko-amerykański uczony
 Josef Weiler – niemiecki skoczek narciarski
 Sophie von Weiler – holenderska hokeistka

Inne 
 J. W. Weiler & Cie.
 Weiler Werkzeugmaschinen
 Weiler – ród
 Weiler – zamek

Zobacz też 
 Volkhoven/Weiler
 Weiller